Das Dekanat Neuburg-Schrobenhausen ist eines von 23 Dekanaten des römisch-katholischen Bistums Augsburg.

Das Dekanat entstand im Zuge der Bistumsreform vom 1. Dezember 2012 durch die Zusammenlegung der früheren Dekanate Neuburg und Schrobenhausen. Sitz ist Burgheim.

Gliederung 
 Burgheim/Sinning
Burgheim „St. Cosmas u. Damian“,
Wengen „St. Ottilia“,
Dezenacker „St. Elisabeth“,
Illdorf, „St. Johannes Baptist“,
Leidling „St. Georg“,
Oberhausen „St. Clemens“,
Ortlfing „St. Stephan“,
Sinning „St. Nikolaus“,
Straß „Mariä Himmelfahrt“,
Unterhausen „St. Pankratius“;
 Ehekirchen
Ambach „St. Martin“,
Bonsal „St. Valentin“,
Buch „St. Michael“,
Dinkelshausen „St. Gertrud“,
Ehekirchen „St. Stephanus“,
Haselbach „St. Michael“,
Weidorf „St. Laurentius u. St. Stephanus“,
Hollenbach „St. Quirinus“,
Fernmittenhausen „St. Michael“,
Nähermittenhausen „St. Sebastian“,
Holzkirchen „St. Laurentius“,
Schönesberg „St. Johannes Baptist“,
Seiboldsdorf „St. Peter u. Paul“,
Walda „Maria Immaculata“,
Schainbach „St. Martin“;
 Karlshuld/Königsmoos
Weichering „St. Vitus“,
Lichtenau „St. Johannes Baptist“,
Karlshuld „St. Ludwig“;
Klingsmoos „St. Josef“,
Ludwigsmoos „St. Maximilian“,
Untermaxfeld „St. Joseph“;
 Neuburg-St. Ulrich
Neuburg „St. Ulrich“,
Zell „St. Luzia“;
 Neuburg St. Peter und Hl. Geist
Bittenbrunn „Mariä Himmelfahrt“,
Neuburg „Hl. Geist“,
Neuburg „St. Peter“,
Sehensand „St. Stephanus“,
Neuburg/Donau „St. Peter“,
Ried „St. Georg“,
Rohrenfels „Mariä Heimsuchung“,
Wagenhofen „St. Martin“;
 Urdonautal
Bertoldsheim „St. Michael“,
Hütting „St. Sixtus“,
Mauern „Mariä Himmelfahrt“,
Rennertshofen „St. Johannes Baptist“,
Stepperg „St. Michael“,
Trugenhofen „St. Peter“,
Wellheim „St. Andreas“,
Konstein „St. Ägidius“,
Gammersfeld „St. Leonhard“;
 Aresing/Weilach
Aresing „St. Martin“,
Autenzell „St. Moritz“,
Rettenbach „St. Ottilia“,
Weilenbach „Maria, Hilfe der Christen“,
Klenau-Junkenhofen „St. Andreas“,
Junkenhofen „Mariä Opferung“,
Oberlauterbach „St. Wenzeslaus“,
Strobenried „St. Leonhard“,
Singenbach „Mariä Himmelfahrt“,
Weilach „Heilig Kreuz“,
Gachenbach „St. Georg“,
Peutenhausen „Hlgst. Dreifaltigkeit“,
Maria Beinberg „Mariä Geburt“;
 Langenmosen
Berg im Gau „Mariä Heimsuchung“,
Langenmosen „St. Andreas“,
Sandizell „St. Peter“;
 Schrobenhausen
Hörzhausen „St. Martin“,
Mühlried „Hl. Geist“,
Edelshausen „St. Mauritius“,
Schrobenhausen „St. Jakobus maj.“;
 Waidhofen
Brunnen „St. Michael“,
Hohenried „St. Margareta“,
Waidhofen „Mariä Reinigung“;

Siehe auch 
 Bistum Augsburg

Weblinks 
 Dekanat Neuburg-Schrobenhausen auf der Webseite des Bistums Augsburg.

Neuburg-Schrobenhausen
Gegründet 2012
Burgheim